Bundestagswahlkreis 270 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Aalen – Heidenheim (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Backnang – Schwäbisch Gmünd (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Neustrelitz – Strasburg – Pasewalk – Ueckermünde – Anklam (1990 bis 1998)